

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Chmielówka – część wsi Moszczenica Niżna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Chmielówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola
 Chmielówka – część wsi Widzów w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna
 Chmielówka – część wsi Ławki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta
 Chmielówka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Chmielówka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim
 Chmielówka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Chmielówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim

Ukraina
 Chmielówka – wieś w obwodzie chmielnickim
 Chmielówka (Хмелівка) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim
 Chmielówka – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Chmielówka – wieś w obwodzie wołyńskim

Zobacz też 
 Chmielów, Chmielewo

Linki zewnętrzne